Isabella av Portugal kan syfta på flera kungligheter, bland andra:
 Elisabet av Portugal (1271–1336), drottning av Portugal, helgonförklarad,
 Isabella av Portugal (1397–1471), hertiginna av Burgund, gift med Filip den gode, mor till Karl den djärve av Burgund,
 Isabella av Portugal (1428–1496), drottning av Kastilien, gift med Johan II av Kastilien,
 Isabella av Portugal (1503–1539), tysk-romersk kejsarinna, gift med Karl V
 Isabella av Brasilien (1846–1921), kronprinsessa av Brasilien